Sagar ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Sagar (1718–1785), österreichischer Schriftsteller und Schloßhauptmann
 Johann Baptista Michael Sagar (1702–1778), Mediziner
 Maria Anna Sagar (1727–1805), österreichische Schriftstellerin
 Ramanand Sagar (1917–2005), indischer Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 Vidya Sagar (* 1992), indischer Sprinter
sowie
 Sagar (Heiliger), christlicher Bischof und Heiliger des 2. Jahrhunderts

Sagar ist der Name der Orte:

 Sagar (Indien), Stadt im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh
 Sagar (Distrikt), diese Stadt umgebender Verwaltungsdistrikt
 Sagar (Insel), (auch: Ganga Sagar, Gangasagar, Sagar Island) Insel im Gangesdelta
 Sagar (Karnataka), Stadt in Indien
 Sagar (Krauschwitz), Ortsteil der Gemeinde Krauschwitz, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Deutsch Sagar, heute Nowy Zagór, Ortschaft der Gemeinde Dąbie, Woiwodschaft Lebus, Polen
 Wendisch Sagar, heute Stary Zagór, Ortschaft der Gemeinde Dąbie, Woiwodschaft Lebus, Polen